Haba de lobo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Lupinus hispanicus.
 El nombre común de la planta Lupinus luteus.